

Ве́лень —  село в Україні, Коростенському районі Житомирської області

Населені пункти та їхні частини
 Велень — місто в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Велень — гміна в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Велень — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Велень — частина села Ґвозьдзець у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки